Castrillo-Tejeriego kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Castrillo-Tejeriego (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Valladolid, 
 Castrillo-Tejeriego (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Valladolid, 

Robotskapade Spanienförgreningar